Szczepanów (gromada w powiecie brzeskim)
 Szczepanów (gromada w powiecie średzkim)